

Калюмет — місто, штат Айова
 Калюмет — місто, штат Міннесота
 Калюмет — місто, штат Оклахома
 Калюмет — місто, штат Вісконсин
 Калюмет — селище, штат Мічиган
 Калюмет — переписна місцевість, штат Пенсільванія